Голанн () — норвезьке прізвище.

 Альф-Інґе Голанн
 Ерлінґ Браут Голанн

Норвезькі прізвища